

Зелений Луг — село, Мінська область, Логойський район

Зелений Луг — присілок, Велізький район, Смоленська область
 Зелений Луг — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Зелений Луг — село, Родинський район, Алтайський край

Зелений Луг — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Зелений Луг — село, Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Зелений Луг — село, Запорізька область, Веселівський район

 Зелений Луг — колишнє село Долинського району Кіровоградської області
 Зелений Луг — колишнє село Чернігівського району Запорізької області